En finance
BlackRock Financial Management Inc. est une société américaine de gestion d'investissement.

Aux États-Unis 
Blackrock, sommet de Virginie.
Blackrock Springs Site, site archéologique dans le comté d'Augusta, en Virginie.

En Irlande 
 Blackrock est une ville du comté de Dublin en Irlande.
 Blackrock est une ville du comté de Louth, en Irlande.
 Blackrock College est un College privé irlandais situé à Blackrock célèbre pour être la plus grande école de rugby à XV d'Irlande.

Cinéma et télévision
 Blackrock est un film australien (1997)
 Le Blackrock est le nom d'un bateau dans la série télévisée Lost

Voir aussi